Владимир Валерьевич Карпушенко (род. 12 декабря 1974, Будапешт, Венгрия) — российский офицер морской пехоты, участник второй чеченской войны, Герой Российской Федерации (14.02.2000). Полковник.

Биография 
Родился 12 декабря 1974 года в городе Будапешт — столице Венгрии. Сын офицера Южной группы советских войск.

В Вооруженных Силах Российской Федерации с 1991 года. В 1995 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского. С 1995 год проходил службу в частях морской пехоты Краснознамённого Черноморского флота. Командовал взводом и ротой.

Участник боевых действий в Дагестане и в Чеченской Республике в период второй чеченской кампании с сентября 1999 года по февраль 2000 года. За это время командир разведывательной роты 810-го отдельного полка морской пехоты Краснознамённого Черноморского флота капитан Владимир Карпушенко участвовал в 60-и боевых операциях, неоднократно проявлял мужество и отвагу.

27 ноября 1999 года разведывательная группа Владимира Карпушенко попала в засаду боевиков. Был тяжело ранен один из матросов. Рискуя своей жизнью, офицер вынес подчинённого в безопасное место, где оказал ему медицинскую помощь. Затем продолжил бой. На базу разведчики вернулись с одним раненым.

После гибели 13-и морских пехотинцев лейтенанта Ю. Г. Курягина (посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации) 31 декабря 1999 года на высоте под селом Харачой, Владимиру Карпушенко было поручено выявить местонахождение бандформирования, сделавшего это. После двухдневного рейда 2 января 2000 года разведывательной группе удалось обнаружить банду, которая занималась созданием новых укрепленных позиций. При ведении разведки офицер обнаружил, что бандиты трудятся по распорядку, уезжая в ближайшее село для приёма пищи. Во время одной из таких отлучек Карпушенко скрытно занял оставленные позиции со своими разведчиками. В момент возвращения боевиков они были уничтожены внезапным автоматно-пулемётным огнём в упор. Затем на этой же позиции группа отбила атаки спешно прибывших к месту боя других бандгрупп.

6 января 2000 года, действуя во главе разведывательного дозора в составе 8-и человек капитан Владимир Карпушенко обнаружил опорный пункт боевиков численностью до 40 человек, контролирующих дорогу между населёнными пунктами Карачой и Дыш-Ведено. Карпушенко передал разведданные командиру батальона и получил приказ — одновременно с наступлением главных сил батальона ударить по боевикам с тыла. Атака морских пехотинцев Карпушенко с тыла вызвала среди боевиков панику и обеспечила успех действий батальона. В самом начале боя капитан Карпушенко был ранен в бедро, но оставался в строю и руководил действиями своих подчиненных до победного завершения боя. В этом бою лично уничтожил пулемётный расчёт и двоих боевиков. Были захвачены миномёт и переносной зенитный ракетный комплекс, 15 автоматов, на поле боя найдены трупы 8 боевиков.

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 679 от 14 апреля 2000 года капитану Карпушенко Владимиру Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Продолжает службу в морской пехоте ВМФ России. В 2004 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ. Несколько лет командовал десантно-штурмовым батальоном морской пехоты Черноморского флота России, был заместителем командира 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России, с 2015 года — начальник факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова. Воинское звание — полковник.

Награждён орденом Мужества (25.01.2000), медалями.

По сообщению информагентства РБК Украина от 3.03.2014, подполковник Карпушенко совместно с генерал-лейтенантом ВС РФ Игорем Турченюком, принимали участие в переговорах о сдаче оружия украинскими морскими пехотинцами, блокированными в Феодосии.

Автор альманаха «Искусство войны» Андрей Рыбаков утверждает, что видел Владимира Карпушенко 3 марта 2014 года в Перевальном в составе вооружённых формирований, позиционируемых как «Силы самообороны Крыма» (предположительно 810-й отдельной бригады морской пехоты, дислоцированной под Севастополем).

Примечания

Ссылки 

Полковники (Российская Федерация)
Участники Второй чеченской войны
Морские пехотинцы СССР и России
Выпускники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации